American Standard – tipo di filettatura, detta anche filettatura SAE
 American Standard – tipo di rodiggio
 American Standard – album della band Seven Mary Three del 1995
 American Standard – album di James Taylor del 2020